Miejscowości w USA:
 Walnut – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Walnut – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Walnut – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Walnut – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Walnut – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Tippah
Gminy w USA:
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Montgomery
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Atchison
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Adair
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Walnut (ang. Walnut Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway